Чаи:

 Чаи (XIII век до н. э.) — древнеегипетский чиновник во времена правления фараона Менептаха.
 Чаи Читчоб (род. 1928) — президент Национальной ассамблеи Таиланда и спикер Палаты представителей.